The Object of My Affection steht für:

 The Object of My Affection (Lied), Lied von Pinky Tomlin (1934)
 The Object of My Affection, Originaltitel von Liebe in jeder Beziehung (Roman), Roman von Stephen McCauley (1987) 
 The Object of My Affection, Originaltitel von Liebe in jeder Beziehung, US-amerikanischer Film von Nicholas Hytner (1998)